Трубчатые грибы — группа базидиальных высших грибов с трубчатым гименофором.

Трубчатый слой находится на нижней стороне шляпки гриба. Его пористая поверхность, на которую выходят окончания трубочек, внешне напоминает поверхность губки.

Наряду с пластинчатыми грибами, это наиболее известная группа грибов, собираемых человеком.

Грибы

Микоризообразующие 
Часто под «трубчатыми грибами» подразумеваются растущие на земле грибы, образующие микоризу с деревьями. Это большинство представителей следующих семейств:
 
 

В эти семейства входят некоторые из самых популярных съедобных грибов. К болетовым относятся, среди прочих, белый гриб, моховики, подберёзовики, подосиновики. К маслёнковым принадлежат разные виды маслят.

Трутовики 
Трубчатый гименофор также имеют трутовики. Обычно они растут на древесине и являются сапрофитами или паразитами. У трутовиков трубочки крепко срастаются со шляпкой и не отделяются от неё так легко, как у представителей семейств болетовых и маслёнковых. Это представители следующих семейств:
 
 
 
 
  (некоторые)

Литература 

Морфология грибов